2 wsie na Białorusi:
 Zahale – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie chojnickim, w sielsowiecie koziełuzkim
 Zahale – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie lubańskim, w sielsowiecie sosnowskim